Ženská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2018 probíhala ve druhé polovině února 2018. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ruský pár Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, které v semifinále dohrály na raketách Sieové s Jangovou.

Vítězem se stal tchajwansko-čínský nenasazený pár Čan Chao-čching a Jang Čao-süan, jenž za 90 minut ve finále zdolal tchajwansko-čínské turnajové čtyřky Sie Su-wej a Pcheng Šuaj. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–2 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Čanová vybojovala čtrnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Jangovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková (čtvrtfinále)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2018